Lady Audleys Geheimnis ist der Titel von:

 Lady Audleys Geheimnis (Roman), englischer Roman von Mary Elizabeth Braddon (1862, Originaltitel: Lady Audley’s Secret)
 Lady Audleys Geheimnis (Film), deutsche Fernseh-Verfilmung dieses Romans (1978, Regie: Wilhelm Semmelroth)